Alexandru Ioan Cuza este un nume propriu, care se poate referi la unul sau mai multe din următoarele,

Persoane 

 Alexandru Ioan Cuza (1820 - 1873), fondatorul României moderne, domnul Principatelor Unite
 Alexandru Al. Ioan Cuza (1862 sau 1864 – 1889), fiul cel mare al lui Alexandru Ioan Cuza, aristocrat și om politic

Instituții de învățământ 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
 Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

Artă
 Alexandru Ioan Cuza (gravură de Constantin I. Stăncescu)

Localități

Localități din Republica Moldova 

 Alexandru Ioan Cuza localitate în raionul Cahul

Localități din România 

 Alexandru I. Cuza, o localitate în orașul Fundulea, județul Călărași
 Alexandru Ioan Cuza, reședința comunei cu același nume, județul Iași

Referințe, note

A se vedea și 

 Cuza Vodă (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii